Дапчевич — південнослов'янське прізвище.

Відомі носії:
 Пеко Дапчевич — югославський військовий діяч
 Владо Дапчевич - югославський революціонер, пізніше дисидент за часів правління Тіто. Брат Пеко Дапчевича
 Мілена Дапчевич — югославська актриса, дружина Пеко Дапчевича
 Тіяна Дапчевич — сербська та македонська співачка
 Савка Дапчевич-Кукар  — прем'єр-міністр Хорватії (1967—1969)
 Гойко Дапчевич — сербський дипломат, Надзвичайний і повноважний посол Югославії в Україні

Сербські прізвища
Хорватські прізвища
Словенські прізвища
Чорногорські прізвища